CNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cavern City Air Terminal, Carlsbad (Nuovo Messico), Stati Uniti